Фильмография Орсона Уэллса включает в себя 11 полнометражных художественных и 2 документальные картины, в производстве которых Уэллс выступил режиссёром, причём в каждой из своих художественных лент он сыграл по крайней мере одну роль. Только 4 из 13 фильмов Орсона Уэллса выходили в единственной, режиссёрской, монтажной редакции: «Гражданин Кейн», «Полуночные колокола» («Фальстаф»), «Ф как фальшивка» и Как снимался «Отелло». Остальные же, в силу различных причин, существуют в разных вариантах.

Как режиссёр

Полнометражные (завершённые)

Короткометражные

Незавершённые или нереализованные фильмы

Как актёр в фильмах других режиссёров

Примечания

Литература 
 

 

 
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США